4 jeziora w Polsce:
 Jezioro Średnie – jezioro na Pojezierzu Krajeńskim, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sępólno Krajeńskie
 Jezioro Średnie – jezioro na Równinie Opolskiej, w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Turawa
 Jezioro Średnie – jezioro na Pojezierzu Bytowskim, w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko
 Jezioro Średnie – jezioro na Równinie Mazurskiej, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Jedwabno

Bibliografia

Zobacz też 
 Średnie Jezioro